Ма́сленников — русская фамилия.

Известные носители 

 
 
 Масленников, Андрей Николаевич (? — 1910) — председатель первого правления Тульского союза металлистов в 1906 году.
 Масленников, Вадим Викторович (род. 1961) — российский художник.
 Масленников, Валентин Николаевич (1927—1976) — советский инженер, лауреат Ленинской премии.
 Масленников, Валерий Владимирович (род. 1958) — российский минералог, член-корреспондент РАН.
 Маслянников, Василий Васильевич (1867—1913) — член II Государственной думы от Полтавской губернии.
 
 Масленников, Владилен Андрианович (1932—1997) — советский и российский учёный, машиностроитель.
 
 Масленников, Владислав Владиславович (род. 1969) — российский дипломат.
 Масленников, Гавриил Михайлович (1871—1937) — священник Русской православной церкви, новомученик.
 Масленников, Геннадий Владимирович (1929—2001) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Масленников, Георгий Иванович (1905—1999) — советский партийный деятель, первый секретарь Якутского обкома ВКП(б).
 Масленников, Дмитрий Андреевич (род. 1994) — российский видеоблогер и музыкант.
 Масленников, Иван Иванович (1900—1954) — генерал армии, Герой Советского Союза.
 
 Масленников, Лев Степанович — купец 1-й гильдии, городской глава Саратова (1852—1857, 1861—1863).
 Масленников, Леонид Борисович (1932—2000) — советский и российский инженер, конструктор, учёный.
 Масленников, Максим Анатольевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 
 
 
 Масленников, Павел Андреевич (1921—2019) — Герой Социалистического Труда.
 
 Масленников, Серафим Сергеевич (1907 — не ранее 1975) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Масленников, Сергей Евгеньевич (род. 1982) — российский лыжник.
 Масленников, Фёдор Фёдорович (1902—1968) — советский военачальник, генерал майор.
 Масленников, Юрий Владимирович (1931—2013) — советский хоккеист.
 Масленников, Ярослав Александрович (род. 1982) — белорусский хоккеист.



См. также 
 Маслеников